Ossenbrügge ist niederdeutsch für Osnabrück

und der Familienname von:

 Jürgen Ossenbrügge, deutscher Geograph
 Martin Ossenbrügge (15. Jahrhundert), Lübecker Ratsherr

Ossenbrügge bezeichnet außerdem:

 Ossenbrügge (Kunstwerk), ein Kunstwerk von Rolf Overberg
 Till Ossenbrügge, anderer Name für das Kunstwerk Der Spezialist von Hans Gerd Ruwe